Открытый чемпионат Атланты по теннису 2019 — ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий в Атланте (США) на кортах с твёрдым покрытием. Турнир относится к категории ATP 250, с основной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар, при призовом фонде около 777 тысяч евро. В текущем году турнир проходил с 22 по 29 июля 2019 года.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Джон Изнер
 в парном разряде —  Николас Монро и  Джон-Патрик Смит

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 15 Июля 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Григор Димитров 
  Коул Громли
  Джек Сок

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Джейсон Джанг
  Кевин Кинг
  Квон Сун-Ву
  Камил Майчрзак

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
  Официальный сайт
 

Атланта
Теннис
Июль 2019 года